

Geografie
Alston (Cumbria), een stadje in Engeland (Pennines)
Alston (Devon), Engeland
Alston (Jamaica), plaats op Jamaica
Alston (Georgia), plaats in de VS
Alston (Suffolk), Engeland

Personen
Arthur Hugh Garfit Alston (1902-1958), Brits botanicus
Edward Richard Alston (1845-1881), Brits zoöloog